

Села 
 Іванівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Великоандрусівська сільська громада (в минулому — Світловодський район)
 Іванівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Олександрійська міська громада
 Іванівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада (в минулому — Петрівський район)